Tepepa de Zaragoza kan syfta på tre olika orter i delstaten Puebla i Mexiko:

 Tepepa de Zaragoza, Coyomeapan, ort, Puebla, 
 Tepepa de Zaragoza, Zoquitlán, ort, Puebla, 
 Tepepa de Zaragoza, Ajalpan, ort, Puebla,